la battaglia di Belmont (1861), combattuta in Nord America dalle forze dell'Unione e della Confederazione nell'ambito della guerra di secessione americana il 7 novembre 1861. 
 la battaglia di Belmont (1899), combattuta in Africa meridionale dalle forze dell'Impero britannico e i ribelli boeri di Transvaal e Orange nell'ambito della seconda guerra boera il 23 novembre 1899.